Desa Wangunsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wangunsari (administrativ by i Indonesien, lat -6,84, long 107,61), Jawa Barat, 
 Desa Wangunsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,04, long 107,42), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar